Тиргушор () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Тиргушор () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Тиргушор.
 Тиргушор () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Керекіу.
 Тиргушор () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Синмартін.